Evansville (Alaska)
 Evansville (Illinois)
 Evansville (Indiana)
 Evansville (Minnesota)
 Evansville (Wisconsin)
 Evansville (Wyoming)